Kaona (Kučevo), een plaats in de Servische gemeente Kučevo
 Kaona (Lučani), een plaats in de Servische gemeente Lučani
 Kaona (Vladimirci), een plaats in de Servische gemeente Vladimirci